Gouvernement Camille Chautemps peut désigner :

Gouvernement Camille Chautemps (1) du   au 
Gouvernement Camille Chautemps (2) du  au  
Gouvernement Camille Chautemps (3) du  au  
Gouvernement Camille Chautemps (4) du  au